Böttiger (Boettiger) er et efternavn. Der er pr. 2020 6 danskere, der bærer dette efternavn.

 Böttiger, Carl Wilhelm – svensk digter, litteraturhistoriker og sprogmand
 Böttiger, Johan "John" (Fredrik) Böttiger – svensk kunstkender; brodersøn af Carl Wilhelm Böttiger
 Böttiger, Karl August – tysk arkæolog; far til Karl Wilhelm Böttiger
 Böttiger, Karl Wilhelm – tysk historiker; søn af Karl August Böttiger

Se også 
 Bötticher
 Bødker (efternavn)
 Böttger (Bøttger)

Referencer 

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne
Slægter fra Danmark